Непря́ев — фамилия.

 Непряев, Иван Николаевич (род. 1982) — российский хоккеист.

 Непряева, Дарья Михайловна (род. 2002) — российская лыжница.
 Непряева, Наталья Михайловна (род. 1995) — российская лыжница.